Набарох () — город на севере Египта, расположенный на территории мухафазы Дакахлия.

Географическое положение 
Город находится на западе мухафазы, в восточной части дельты Нила, на берегах канала Бахр-Шибин, на расстоянии приблизительно 6 километров к северо-западу от Эль-Мансуры, административного центра провинции. Абсолютная высота — 7 метров над уровнем моря.

Демография 
По данным переписи 2006 года численность населения Набароха составляла 38 953 человека.
Динамика численности населения города по годам:

Транспорт 
Ближайший гражданский  расположен в городе Порт-Саид.

Примечания 

Города Египта